NASL puede referirse o tener varios significados:

 North American Soccer League, antigua liga profesional de fútbol de Estados Unidos y Canadá (1968-1984).
 North American Soccer League, actual torneo de segunda división del fútbol estadounidense.